Chiharu est un prénom japonais et peut faire référence à : 
 Chiharu Shiota (née en 1972), artiste japonaise ;
 Chiharu Nakai (1984-), actrice pornographique japonaise ;
 Chiharu Ichō (née en 1981), lutteuse libre japonaise ;
 Chiharu Igaya (né en 1931), skieur alpin japonais ;
 Chiharu Matsuyama (né en 1955), chanteur de folk japonais ;
 Chiharu Tanaka, personnage du manga Lovely Complex ;
 Hisako (Chiharu), un personnage de la série de jeux vidéo Killer Instinct ;
 Shimotani Chiharu (1934-), artiste graveur japonais.